LN Большой Медведицы () — двойная новоподобная катаклизмическая переменная звезда (NL) в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 3164 световых лет (около 970 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +18m до +14,6m.

Характеристики 
Первый компонент — аккрецирующий белый карлик спектрального класса pec(e).

Примечания